Спартак може да се отнася за:
 Спартак – ръководител на въстание на роби в Древен Рим

 Кино и телевизия
 Спартак (филм), филм на Стенли Кубрик от 1960 г.
 Спартак (филм, 2004), минисериал от 2004 година
 Спартак (сериал), сериал (2010 – 2013)

 Спортни отбори
 ПФК Спартак (Варна) – футболен отбор от град Варна
 ФК Спартак 1918 (Варна) – футболен отбор от град Варна, основан от фенове на ПФК Спартак (Варна)
 Спартак (Плевен) – футболен отбор от град Плевен
 Спартак (Пловдив) – футболен отбор от град Пловдив
 Спартак (Москва) – футболен отбор от град Москва
 ХК Спартак (София) – хокеен отбор от град София